4Kings (Four Kings) — киберспортивная команда, основанная в 1997 году. Одна из первых киберспортивных организаций в Великобритании.

О проекте 
4kings известны прежде всего своим сильным подразделением по Warcraft III. Под знаменами королей в своё время выступили такие игроки как Манюэл «Grubby» Схенкхёйзен и Йоан «ToD» Мерло, чемпионы по версии WCG. Однако в 2007 году возникли проблемы с финансированием и встал вопрос о существовании подразделения.

История 
Изначально основным спонсором проекта являлся Intel, а с 2008 года ещё и Packard Bell.

С июля 2008 года возобновило работу Counter-Strike 1.6 подразделение, а позднее и Counter-Strike: Source.

В конце 2008 года начинаются финансовые проблемы и споры со спонсорами. Игроки начинают покидать проект по истечении сроков контрактов. К 2009 году новым менеджером становится Андреас «Fisk» Johansson.

17 июля 2012 года расформировано подразделение League of Legends.

Составы дивизионов

Counter-Strike: Global Offensive 
Состав расформирован 12 августа 2013 года.

Состав с 28 августа 2012 по 28 мая 2013 года.

Counter-Strike 1.6 
Состав на 1 января 2011 года.

Бывшие игроки:

World of warcraft

Warcraft III

Quake Live

StarCraft II

League of Legends 
Подразделение расформировано 17 июля 2012 года.

Достижения

Counter-Strike

World of warcraft

Warcraft III

Painkiller

Team Fortress 2

См. также 
 World Cyber Games 2011
 ESWC 2011
 Киберспорт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 4Kings

Киберспорт в Великобритании
Команды StarCraft II
Команды League of Legends